Les Mossos d'Esquadra, la force de police autonome de la Catalogne ;
 les Moso, une ethnie du Sud-Ouest de la Chine.